Рагхуна́тх(а) — индийское имя. Известные носители:

 Рагхунатха — одно из имён бога Рамы в индуизме.
 Рагхунатх — духовное имя и псевдоним американского музыканта Рэя Каппо.
 Рагхунатха Бхатта Госвами (1505—1579) — кришнаитский святой, один из вриндаванских госвами.
 Рагхунатха Даса Госвами (1495—1571) — кришнаитский святой, один из вриндаванских госвами.
 Рагхунатха Широмани (1477—1547) — индийский философ и логик.